Nicole (voornaam), een meisjesnaam
Personen met voornaam Nikki:
Nikki Alvarez
Nikki Blonsky
Nikki Cox
Nikki (zangeres), winnares van Idols 4
Nikki Reed
Nikki Sengers
Nikki Sixx
Nikki (GTST), een personage uit Goede tijden, slechte tijden
Nikki (televisieserie), een Amerikaanse komische televisieserie
Nikki (film), een documentaire van Monique Nolte uit 2022
Nikki (stad), hoofdstad van het Baribavolk